Weihersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Weihersbach (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weihersbach (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

Gewässer:
 Weihersbach (Böber), ein Gewässer in Thüringen
 Weihersbach (Heinrichsbach), linker Quellbach des Heinrichsbaches bis unter Forsthaus Neubau, Gemeinde Bischbrunn, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Weihersbach (Püttlach), linker Zufluss der Püttlach in der Fränkischen Schweiz in Pottenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Weihersbach (Mittlere Aurach), rechter Zufluss der Mittleren Aurach in Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Weihersbach (Thalach), linker Zufluss der Thalach vor Aberzhausen, Stadt Heideck, Landkreis Roth, Bayern

 Weiherlesbach rechter Zufluss der Orrot im Orrotsee, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Weierbach
 Weiersbach
 Weiherbach